Насо́сная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Насосная улица — улица в Москве (Внуково).
 Насосная улица — улица в Запорожье.